persone
Vincenzo Demetz fondista 
Giustina Demetz sciatrice
Lisa Demetz saltatrice con gli sci
altro
Rifugio Toni Demetz rifugio sul Sassolungo